Адольф Бёттихер (; , Блюмберг (ныне в составе Аренсфельде) — , Варникен, Восточная Пруссия) — немецкий архитектор, искусствовед, археолог и специалист по охране памятников истории.

Биография 
Сын священника. Учился в Берлинской строительной академии в 1865—1868 годах. В 1875—1877 он руководил археологическими раскопками в Олимпии. С 1877 года работал техническим сотрудником берлинского муниципалитета. В 1879—1882 Бёттихер совместно с Петером Валле издавал «Еженедельник для архитекторов и инженеров» (), в котором были опубликованы его первые работы, посвящённые Олимпии, Элевсину,Тегее, Пергаму, а также готической архитектуре Кипра.

В 1886 году Бёттихер начал изучать памятники архитектуры и искусства Восточной Пруссии. В 1891 году он был назначен провинциальным консерватором (то есть хранителем памятников истории) Восточной Пруссии. В 1892—1898 годах он издал восьмитомный труд «Строительные и художественные памятники провинции Восточная Пруссия» (). В 1889 был назначен провинциальным консерватором Западной Пруссии.

Умер в 1901 году в посёлке Варникен в Восточной Пруссии, ныне — посёлок Лесное в Калининградской области.

Труды 
Этот список неполон. Вы можете помочь википедии, дополнив его
 Auf griechischen Landstraßen. Nachdruck des Originals von 1883, Salzwasser-Verlag, Paderborn 2011, ISBN 9783864440045
 Olympia — Das Fest und seine Stätten. Nachdruck des Originals von 1886, Salzwasser-Verlag, Paderborn 2012, ISBN 9783864447266
 Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Ostpreußen

Литература 
  
 Fritz Gause: Bötticher, Adolf. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 2, Duncker & Humblot, Berlin 1955, ISBN 3-428-00183-4, S. 411 f. (Digitalisat). (mit fehlerhafter Angabe des Geburtsortes als «Blumenberg (Regierungsbezirk Potsdam)»)
 Robert Albinus: Königsberg Lexikon. Stadt und Umgebung. Sonderausgabe, Flechsig, Würzburg 2002, ISBN 3-88189-441-1.

Примечания 

Археологи Германии
Историки архитектуры